Горбуновка — название населённых пунктов:

Латвия 
 Горбуновка () — деревня в Шедерской волости Илукстского края.

Россия 
 Горбуновка — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Горбуновка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Горбуновка — посёлок в Чамзинском районе Мордовии.
 Горбуновка — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Горбуновка — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
 Горбуновка — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.